Het ATP-toernooi van Estoril 2016 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2016. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Het enkelspel werd gewonnen door Nicolás Almagro. Hij versloeg in de finale Pablo Carreño Busta met 6-7(6), 7-6(5) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Eric Butorac en Scott Lipsky. Zij versloegen in de finale Łukasz Kubot en Marcin Matkowski met 6-4, 3-6 en [10-8].

Het toernooi van 2016 trok 38.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2016